|}

Die Bahnstrecke Colombo–Badulla ist eine Hauptstrecke im Eisenbahnnetz von Sri Lanka.

Geschichte 
Die Strecke ging in der britischen Kolonialzeit in mehreren Abschnitten in Betrieb. Der erste Abschnitt von Colombo nach Ambepussa wurde 1864 in Betrieb genommen und war zugleich die erste Eisenbahn im damaligen Ceylon. Die Verlängerung der Strecke nach Kandy wurde 1867 dem Verkehr übergeben. Die anschließende Verlängerung Richtung Badulla ist vor allem dem Tee zu verdanken, der hier im Hochland angebaut wird und mit der Bahn bequem und kostengünstig zum Hafen von Colombo befördert werden konnte.

Technik und Verwaltung 
Die Strecke wurde in Breitspur (1676 mm) errichtet. Sie ist 292 km lang, hat 78 Bahnhöfe und 44 Tunnel. Das westliche Ende der Strecke im Bahnhof Fort Colombo liegt nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Der Bahnhof Pattipola ist mit 1.891 m der höchste des Landes, der Scheitelpunkt der Strecke liegt mit 1.898 m etwas südöstlich davon.

Der westliche Abschnitt zwischen Colombo und Rambukkana ist zweigleisig, dessen Fortsetzung nach Osten nur eingleisig. Der eingleisige Abschnitt wird mit Formsignalen und der Zugsicherung Electric Tablet System gesichert.

Die Strecke wird von der Staatsbahn Sri Lankas betrieben und von ihr als „Main Line“ (die Hauptstrecke) bezeichnet. Von Colombo bis Rambukkana gehört sie zur Eisenbahndirektion Colombo, von Rambukkana bis Badulla zur Eisenbahndirektion Nawalapitiya.

Verkehr 
Die Strecke wird im Personenverkehr planmäßig von drei Schnellzugpaaren befahren, einem Nacht- und zwei Tagzügen. Für letztere werden seit 2012 moderne blau lackierte in China gebaute Triebwagen eingesetzt. Diese Triebwagen befahren in der Regel als Stichfahrt die abzweigende Strecke nach Matale bis Kandy, machen dort Kopf und fahren auf die „Main Line“ Richtung Badulla zurück. Die anderen sind lokomotivbespannte Wagenzüge mit 1.–3. Klasse, die Kandy nicht anfahren. Neben diesen Zügen der Fernverkehrs fahren einige Nahverkehrszüge und ein Güterzug mit Personenbeförderung, der nur 3. Klasse und einen 1. Klasse-Aussichtswagen am Schluss des Zuges führt. Für Touristen gibt es hin und wieder Sonderfahrten mit Dampflokomotiv-Bespannung zwischen Colombo und Kandy.

Weil die Strecke in ihrem östlichen Abschnitt als Gebirgsbahn ins Hochland führt, ist die Fahrt eine touristische Attraktion. Die Staatsbahn sowie verschiedene private Anbieter hängen Aussichtswagen an die Züge, für deren Nutzung Fahrkarten 1. Klasse erforderlich sind.

Betriebszwischenfälle 
Am 27. Oktober 1907 ereignete sich bei Hatton ein schwerer Eisenbahnunfall: Es hatte tagelang schwer geregnet. Ein gemischter Zug aus drei Personen-, drei Güterwagen und einem Bremswagen, gezogen von einer Lokomotive, fuhr in Richtung Colombo. Unter dem Gewicht des Zuges gab gegen 23:30 Uhr der aufgeweichte Untergrund eines Streckenabschnitts in Hanglage, zwei Kilometer hinter dem Bahnhof Hatton, nach. Gleis und Zug stürzten 60 Meter in die Tiefe. Da keine Beleuchtung vorhanden war, gestaltete sich die Bergung schwierig. 17 Menschen starben, zahlreiche wurden darüber hinaus verletzt.

Wissenswert 
 Gegenüber dem Bahnhof Kadugannawa befindet sich das Nationale Eisenbahnmuseum Sri Lankas.
 Beim Bahnhof Demodara führt die Strecke durch eine 360°-Kreiskehre und überquert (im Tunnel Nr. 47) sich selbst. Dies findet zwei Stationen nach der bekannten „Neunbogenbrücke“ in Ella statt.

Literatur 
 Andreas Illert: Mit dem Zug um 5:55-Uhr in den Tee. In: Fern-Express 3/2016, S. 22–29.

Weblinks 
 Homepage: Sri Lanka Railways.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Sri Lanka